Die Boxwettbewerbe bei den Afrikaspielen sind neben den Afrikameisterschaften die wichtigsten kontinentalen Wettkämpfen Afrikas im Amateurboxsport und werden von der AIBA organisiert. Die erste Austragung dieses Turniers fand im Jahre 1965 in der Republik Kongo statt.

Wettkämpfe

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Afrikaspiele

Weblinks 
 Wettkampfresultate

Afrikaspiele
Afrikaspiele
Erstveranstaltung 1965